

Населені пункти та їхні частини

 Червона Вода — село в гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Червона Вода — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Червона Вода — осада в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Фільми 

 «Червона вода» — американський телевізійний фільм жахів 2003 року.

Примітки